Marion kan syfta på:

 Marion – en figur i Robin Hood-myten
 Marion (fiskefartyg) – ett tidigare svenskt fiskefartyg 
 Marion (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp
 Marion (namn) – ett flicknamn, även ett pojknamn
 Marion Power Shovel Company – amerikansk tillverkare av grävmaskiner
 Marion 7400 – en släpgrävmaskin

Personer 
 Marion Bartoli
 Marion Butler
 Marion Cotillard 
 Marion Dönhoff
 Marion Harris (1896-1944) amerikansk sångerska
 Marion Jones 
 Marion King Hubbert
 Marion Ogilvy
 Marion Michael Morrison 
 Marion Ravn 
 Marion Gordon Robertson
 Marion Rung
 Marion V. Williams 
 Marion Yorck von Wartenburg 
 Marion Zimmer Bradley

Geografi

Australien 

 Marion (ort i Australien, South Australia, Marion), 
 Marion (region), South Australia,

Sydafrika 

 Marion Island – ö i ögruppen Prins Edwardöarna

USA 

 Marion, Alabama, countyhuvudort, Perry County, 
 Marion, Arkansas, countyhuvudort, Crittenden County, 
 Marion, Illinois, countyhuvudort, Williamson County, 
 Marion, Kansas, countyhuvudort, Marion County, 
 Marion, Kentucky, countyhuvudort, Crittenden County, 
 Marion, Louisiana, ort, Union Parish, 
 Marion, Mississippi, ort, Lauderdale County, 
 Marion, North Carolina, countyhuvudort, McDowell County, 
 Marion, Pennsylvania, ort, Franklin County, 
 Marion, South Carolina, countyhuvudort, Marion County, 
 Marion, Texas, ort, Guadalupe County, 
 Marion, Virginia, countyhuvudort, Smyth County, 
 Marion, Iowa, ort, Linn County, 
 Marion, Indiana, countyhuvudort, Grant County, 
 Marion, Massachusetts, ort, Plymouth County, 
 Marion, Michigan, Osceola County, 
 Marion, North Dakota, ort, LaMoure County, 
 Marion, New York, ort, Wayne County, 
 Marion, Ohio, countyhuvudort, Marion County, 
 Marion, South Dakota, ort, Turner County, 
 Marion, Wisconsin, ort, Waupaca County, 
 Marion, Montana, ort, Flathead County, 
 Marion, Oregon, ort, Marion County, 
 Marion, Utah, ort, Summit County,

Se även
 Marion County